1-я гвардейская механизированная Венская Краснознамённая ордена Суворова бригада — гвардейская механизированная бригада Красной армии ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 31690.

Сокращённое наименование — 1 гв. мехбр.

История формирования 
Бригада ведёт свою историю от 133-го стрелкового полка 45-й территориальной стрелковой дивизии (литер «Б»), сформированного 23 ноября 1923 года в городе Киев из частей 45-й Волынской Краснознамённой стрелковой дивизии 14-го стрелкового корпуса. 24 апреля 1924 года 45-я территориальная стрелковая дивизия (литер «Б») была переименована в 100-ю территориальную стрелковую дивизию, а 133-й полк в 298-й стрелковый полк этой дивизии. До 1937 года 298-й полк поочерёдно находился в городах Фастов и Шепетовка Украинской ССР. 19 января 1936 года дивизия была переведена с территориального на кадровый принцип организации и комплектования. В ноябре 1937 года дивизия из Киевского военного округа была передана в состав Белорусского военного округа и передислоцирована в Уручье. В это же время 298-й полк был переименован в 85-й стрелковый полк.

Осенью 1939 года полк в составе 100-й дивизии принимал участие в присоединении Западной Украины и Западной Белоруссии. С 16 декабря 1939 года по 13 марта 1940 года полк в составе 100-й дивизии участвовал в Зимней войне. 15 февраля 1940 года 85-й полк в составе дивизии прорвал Линию Маннергейма в районе Сумма-Хотинен уничтожив при этом восемь ДОТов, овладел станцией Сияние и участвовал в штурме города Выборг. За эту операцию сотни бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, а разведчик лейтенант П. И. Ребенок и командир батальона старший лейтенант В. С. Мешков удостоены звания Герой Советского Союза.

Летом 1940 года 85-й полк в составе 100-й дивизии участвовал в освободительном походе Красной Армии в присоединении Бессарабии и Северной Буковины.

85-й полк в составе 100-й дивизии участвовал в Великой Отечественной войне с первых её дней. За боевые подвиги и героизм личного состава 100-я стрелковая дивизия приказом Народного комиссара обороны СССР № 308 от 18 сентября 1941 года была преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, входившему в неё 85-му стрелковому полку также было присвоено почётное звание «Гвардейский»

5 марта 1942 года 85-й стрелковый полк был переименован во 2-й гвардейский стрелковый полк 1-й гвардейской стрелковой дивизии.

27 марта 1942 года 85-й стрелковый полк за мужество и героизм, проявленные в боях под Ливнами и Ельцом, был награждён орденом Красного Знамени.

На основании приказа НКО СССР № 00220 от 22 октября 1942 года и директивы Приволжского военного округа № орг/17677 от 26 октября 1942 года на базе  1-й гвардейской стрелковой дивизии был сформирован 1-й гвардейский механизированный корпус. Новые номера частям корпуса были присвоены директивой заместителя НКО СССР № Орг/2/2510 от 24 октября 1942 года. 2-й гвардейский стрелковый Краснознамённый полк был развернут в 1-ю гвардейскую механизированную Краснознамённую бригаду, по штатам № 04/551 и штатной численностью 3997 человек. 18-й гвардейский танковый полк был формировался на базе 27-й отдельной танковой бригады по штату № 04/552, штатной численностью танков: Т-34 28, Т-70 — 16. Формирование бригады проходило с 1 по 10 ноября 1942 года в Пригородной Слободе в окрестностях города Аткарска Саратовской области. Бригада не закончив формирование 10 ноября была отправлена в состав 1-й гвардейской армии. 16 ноября бригада прибыла на станцию Ярыженская откуда проследовала к месту сосредоточения — хутора Верхнереченский и Нижнереченский, где продолжила укомплектование.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 15 ноября 1942 года — 15 ноября 1943 года, 31 декабря 1944 года — 9 мая 1945 года.

Боевой путь 1-й гвардейской механизированной бригады начался 17 декабря 1942 года прорывом сильно укреплённого района Астахов — Белавин и преследованием отступившего противника. 19 декабря 1-я бригада овладела хуторами Кружилин, Верхние и Нижние Груши, где враг организовал опорные пункты, взяв в плен 300 немцев и захватив большое количество трофеев.

1-я бригада закончила свои боевые действия в городе Гутенштайн 28 апреля 1945 года.

За время боёв в ходе Великой Отечественной войны бригадой было уничтожено:

 солдат и офицеров — 8987
 танков и САУ — 182
 самолётов — 12
 артиллерийских орудий разного калибра — 273
 миномётов — 128
 станковых пулемётов — 342
 бронемашин — 67
 автомашин — 786
 бронетранспортёров — 141

Состав

Подчинение

Командование бригады

Командиры бригады 
 Червяков, Фёдор Васильевич (23.10.1942 — 15.09.1943), гвардии подполковник, гвардии полковник;
 Цацук, Сергей Фёдорович (15.09.1943 — 15.12.1943), гвардии подполковник, гвардии полковник;
 Затулей, Степан Парамонович (15.12.1943 — 10.06.1945), гвардии полковник, .

Заместители командира бригады по строевой части 
 Привалов Анатолий Николаевич (09.1943 — 10.06.1945), гвардии подполковник

Заместители командира по политической части 
 Ларочкин Павел Иванович (23.10.1942 — 22.12.1942), подполковник (22.12.1942 погиб в бою);
 Сокольчик Николай Филиппович (1943—1945), подполковник

Начальники штаба бригады 
 Казанов (12.1942 — 15.01.1943), гвардии майор;
 Шуляк Иван Пантелеевич (15.09.1943 — 15.12.1943), гвардии подполковник, гвардии полковник;
 Богомолов Иван Алексеевич (05.12.1943 — 10.06.1945), гвардии подполковник, гвардии полковник

Отличившиеся воины 

За период участия бригады в Великой Отечественной войне произведено награждений личного состава орденами и медалями СССР:

 медаль «Золотая Звезда» — 2
 орден Ленина — 10
 орден Красного Знамени — 66
 орден Кутузова II степени — 1
 орден Суворова III степени — 2
 орден Кутузова III степени — 2
 орден Александра Невского — 16
 орден Отечественной войны I степени — 128
 орден Отечественной войны II степени — 382
 орден Красной Звезды — 1820
 орден Славы II степени — 1
 орден Славы III степени — 213
 медаль «За отвагу» — 1223
 медаль «За боевые заслуги» — 527

Танкисты-асы

Награды 

Также был удостоен наград и почётных наименований входивший в состав бригады

Послевоенная история 
В июне 1945 года 1-я гвардейская механизированная бригада 1-го гвардейского механизированного корпуса вошла в состав Южной группы войск. В августе 1945 года корпус был выведен на территорию СССР и преобразован в 1-ю гвардейскую механизированную дивизию (в/ч 35695). 1-я гвардейская механизированная бригада была преобразована в 1-й гвардейский механизированный полк (в/ч 31690) в составе этой дивизии, а 18-й гвардейский танковый полк был свёрнут в 18-й гвардейский танковый батальон.

Осенью 1945 года полк в составе дивизии был передислоцирован на территорию Ирана, в город Мераге, где вошёл в 4-ю общевойсковую армия.

Весной 1946 года 1-я гвардейская механизированная дивизия, в составе 4-й общевойсковой армии, была выведена из Ирана на территорию Азербайджана, Закавказский военный округ. Летом 1956 года дивизия была передана из состава 4-й общевойсковой армии в состав 31-го Особого стрелкового корпуса и переведена в город Тбилиси.

26 июня 1957 года 1-й гвардейский механизированный полк был переформирован в 1-й гвардейский мотострелковый полк 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. 4 мая 1962 года 2-я гвардейская мотострелковая дивизия стала учебной, 1-й гвардейский мотострелковый полк также стал учебным. 17 ноября 1964 года дивизия поменяла название на — 16-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия, 3 ноября 1967 года ей был возвращён номер её предшественницы — 100-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия, с 1987 года дивизия стала называться — 171-й гвардейский окружной учебный центр.

В 1992 году 1-й гвардейский учебный мотострелковый Венский Краснознамённый ордена Суворова полк (в/ч 31690) был расформирован вместе с 171-м гвардейским окружным учебным центром.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Механизированные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Советская гвардия
Гвардейские бригады
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году